Greb kan henvise til flere artikler: 
 Greb (redskab) – et redskab til at arbejde med i haven eller landbruget
 Håndgreb – en måde at tage fat i eller manipulere noget med hænderne, herunder:
 Greb (sport) – fastholdelse af modstanderen i nogle kampsport-grene 
 Håndtag – den del af en genstand der er beregnet til at gribe fat om, herunder:
 Dørgreb – håndtag på en dør
 Greb (våben) – den del af et våben, f.eks. et sværd, kniv eller gevær, der er bygget til at brugeren kan holde våbnet sikkert.
 Man kan tale om at køretøjer, fodtøj og tilsvarende kan have greb i underlaget - se friktion.